Прихо́дько — украинская фамилия.

Известные носители 
 Приходько, Александр Николаевич (род. 1966) — советский и украинский футболист, тренер.
 Приходько, Анастасия Константиновна (род. 1987) — украинская певица, общественный и политический деятель.
 Приходько, Аполлинарий Николаевич (1914—1969) — советский инженер, конструктор сельскохозяйственных машин, лауреат Ленинской премии.
 
 
 
 Приходько, Вячеслав Михайлович (род. 1948) — ректор Московского автомобильно-дорожного института, член-корреспондент РАН.
 
 Приходько, Екатерина Петровна (1924—2006) — Герой Социалистического Труда, бригадир монтёров путей.
 
 Приходько, Ирина Игоревна (род. 1998) — российская пловчиха.
  (род. 1967) — российский волейбольный тренер, главный тренер женского клуба «Сахалин» (2012—2017).
 Приходько, Людмила Ивановна (род. 1945) — советская актриса.
 Приходько, Мария Фёдоровна (1909—1993) — Герой Социалистического Труда.
 Приходько, Надежда Сергеевна (в замужестве: Комарова; 1927—2018) — Герой Социалистического Труда.
 Приходько, Назар Ксенофонтович (1915—1984) — Герой Советского Союза.
 Приходько, Николай Тарасович (1920—1943) — Герой Советского Союза.
 Приходько, Олег Игоревич (род. 1954) — советский редактор, сценарист.
 
 
 
 Приходько, Юлия Алексеевна (род. 1943) — украинский психолог.

См. также 
 Приходько-Придченский